Eduard Gaertner (1801-1877), peintre prussien
 Friedrich Wilhelm von Gärtner (1791, Coblence  1847, Munich), un architecte allemand
 Friedrich Gärtner, un peintre architectural allemand, fils de Friedrich Wilhelm von Gärtner
 Georg Gärtner, "Dennis Whiles" (º  1920, Schweidnitz), un prisonnier de guerre allemands aux États-Unis
 Joseph Gärtner (Gaertner) (1732, Calw  1791), un botaniste allemand
 Karl Christian Gärtner (1712, Freiberg  1791, Brunswick), un critique et poète
 Karl (Carl) Friedrich von Gärtner (1772, Göppingen  1850, Calw), un médecin et botaniste allemand
 Claus Theo Gärtner (º  1943, Berlin), un acteur allemand
 (Philipp) Gottfried Gaertner (1754, [?]  1825, [?]), un botaniste allemand
 Wernher der Gartenaere (), le nom d'un auteur de langue allemande, bavarois ou autrichien

Voir aussi 
 le Cactus de Pâques (; Synonyme selon la classification APG III Schlumbergera gaertneri)
 Gaertnera vaginata, une espèce de plante de la famille des rubiacées

 Gartner (homonymie)
 Gertner

Patronyme allemand